

Musica 
 Inversions – extended play dei Colourist del 2014
 Inversions – album di Belinda O'Hooley del 2019

Altro 
 Inversions – rivista LGBT francese
 Inversioni (Inversions) – romanzo di Iain M. Banks del 1998